Лозниця — річка в Україні, в Звягельському районі Житомирської області. Ліва притока Ужу (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 4 км.

Розташування 
Бере початок у межах селища Яблунця. Тече переважно на південний схід через Кам'янку (колишнє Баскаки) і впадає у річку Уж, праву притоку Прип'яті.

Примітки

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці